Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (IFK)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (WKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (IKO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (KWO)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (WKB)
 Europese kampioenschappen kyokushin karate 2010 (KWU)
 Europese kampioenschappen kyokushin-kan karate 2010 (KI)